Gli VIII Giochi panamericani si svolsero a San Juan, Porto Rico, dal 1º luglio al 15 luglio 1979.

I Giochi

Sport 
  Atletica leggera
  Calcio
  Nuoto
  Pallacanestro
  Pallanuoto
  Scherma
  Tuffi

Medagliere

Altri progetti

Collegamenti esterni